Jari Räsänen (né le  à Maaninka) est un ancien fondeur finlandais.

Palmarès

Jeux Olympiques

Championnats du monde

Coupe du monde 
 Meilleur classement final:  en 1994.
 Meilleur résultat: .

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1966
Naissance à Maaninka
Fondeur finlandais
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Fondeur aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Médaillé de bronze olympique finlandais
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1994